ESP puede referirse a:
 ESP, la abreviación de España.
 ESP, el código FIFA para referirse a la Selección de fútbol de España.
 ESP, siglas de Elektronisches Stabilitätsprogramm, sistema de control de la estabilidad de un automóvil.
 ESP, compañía japonesa que fabrica guitarras y bajos eléctricos.
 ESP, código del estándar ISO 4217 para la peseta española.
 ESP, los pequeños módulos rectangulares de la Estación Espacial Internacional.
 ESP, partido político marxista-leninista turco.
 ESP, banda de hard rock estadounidense liderada por el baterista Eric Singer.
 ESP, Percepción extrasensorial.
 ESP, Extracto seco primitivo.
 ESP, Marketing, proveedor de servicios de correo electrónico para envíos masivos.